CETIC peut signifier selon le contexte :
 Centre d'Excellence en Technologies de l'Information et de la Communication : un centre belge de recherche appliquée en informatique, situé à Charleroi.
 Centre d'expérimentation et de validation des techniques d'intervention sur chaudières nucléaires à eau sous pression : un centre français de test et de maintenance des réacteurs nucléaires, localisé à Chalon-sur-Saône.
 Centre Africain d’Excellence en Technologies de l’Information et de la Communication
 Collège d'Enseignement Technique industriel et Commercial : établissement d'enseignement technique du premier cycle au Cameroun

Sigle de 5 caractères